Sydney Chapman kan syfta på

 Sydney Chapman (matematiker), brittisk matematiker och fysiker, 1888-1970
 Sydney Chapman (nationalekonom), brittisk nationalekonom och ämbetsman, 1871-1951
 Sydney Chapman (politiker), brittisk politiker född 1935.